Davor Šuker (1968- ), joueur croate de football ;
 Ivan Šuker (1957- ), économiste et homme politique croate ;
  (1940- ), lanceur de poids yougoslave.

Voir aussi 
  

Homonymie de patronyme croate

en:Suker